Toponimi:

Monahans (Texas)

Processore:

Monahans (processore)